Osoby o tym nazwisku:
 Iwan Łukin − ukraiński trener piłkarski
 Michaił Łukin − radziecki wojskowy
 Roman (wł. Aleksiej Łukin) − prawosławny biskup
 Siergiej Łukin − radziecki polityk